«Холод» — название фильмов:
 «Холод» — советская военная драма 1991 года, режиссёр Хусейн Эркенов.
 «Холод» — российский короткометражный фильм 2007 года, режиссёр Игорь Железняк.
 «Холод» () — американский фильм ужасов 2007 года, режиссёр Серж Роднунски.
 «Холод» () — норвежская короткометражная драма 2011 года, режиссёр Лиза Мари Гамлем.
 «Холод» () — американский фильм ужасов 2013 года, режиссёр Расселл Фрайденберг.
 «Холод» () — турецкий фильм 2013 года, режиссёр Уур Юджел.